

Єгіндикольський сільський округ — адміністративна одиниця, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Єгіндикольський сільський округ — адміністративна одиниця, Каратобинський район, Західноказахстанська область